Zkratka (značka) MCC může znamenat: 

 Multi Crew Cooperation
 Mobile Country Code
 Marylebone Cricket Club
 Motor control centre - elektrický rozvaděč motorické instalace
 Matthewsův korelační koeficient
 Mc Championchip - Turnament o peníze ve hře minecraft